Palatinus steht für:

 Palatinus (1576–1629), deutscher Theologe, siehe Balthasar Lydius
 Palatinus GmbH, Schweizer Handelsunternehmen
 Palatinus-tó, See in Ungarn
 Mons Palatinus, Hügel von Rom, siehe Palatin (Rom)

Palatinuš ist der Familienname folgender Personen:
 Eržebet Palatinuš  (* 1959), jugoslawische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Codex Palatinus
 Palatin